Rabenhorst (Admannshagen-Bargeshagen), een Ortsteil in de gemeente Admannshagen-Bargeshagen
 Rabenhorst (Prebberede), een Ortsteil in de gemeente Prebberede 
 Rabenhorst (Probsteierhagen), een Ortsteil in de gemeente Probsteierhagen